У́лица Вильге́льма Пи́ка — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Вильгельма Пика — улица в Москве.

Украина 
 Улица Вильгельма Пика — улица в Донецке.
 Улица Вильгельма Пика — бывшее название улицы Пантелеймона Кулиша в Запорожье.
 Улица Вильгельма Пика — бывшее название Ружинской улицы в Киеве.

Вильгельм Пик